Ричард Пепин () — режиссер, продюсер и кинооператор.

Биография 
Ричард Джозеф Пепин родился в Канаде. Известный своими научно-фантастическими фильмами. Как режиссер снял 14 фильмов и продюсировал более 100. Один из владельцев кинокомпании «PM Entertainment Group» вместе с Джозефом Мерхи и Джорджем Шами.

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Канады
Кинопродюсеры Канады
Кинооператоры Канады